rozeta (arhitektura), element dekoracije u obliku ružinog cvijeta sa stiliziranim laticama koji se primjenjuje od romanike
rozeta (dizajn), cvjetni dizajn, često korišten u antici
rozeta (dekoracija), kružni dodatak odlikovanjima
rozeta (botanika), kružna formacija lišća
rozeta (zoologija), obilježja na koži nalik onim od jaguara
Klempererova rozeta, simetrična konfiguracija nebeskih tijela u orbiti oko zajedničkog centra mase
Maglica Rozeta, maglica u zviježđu Jednoroga
rozeta (kolač)
ruža kompasa, dio kompasa

Vidi i:
 rosetta
 Rosette